Guttenberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Guttenberg, Oberfranken – kommun, Bayern,

USA 

 Guttenberg, Iowa, Clayton County, 
 Guttenberg, New Jersey, ort, Hudson County,

Österrike 

 Guttenberg (berg), Niederösterreich, Politischer Bezirk Zwettl,